Hochschulrat steht für:

 Hochschulrat (Deutschland)
 Hochschulrat (Türkei)

Siehe auch:
 Schweizerische Hochschulkonferenz
 Universitätsrat